

Бернс — гора (2746 м) в Південних Альпах на Південному острові

Бернс — місто, штат Канзас
 Бернс — місто, штат Нью-Йорк
 Бернс — місто, штат Орегон
 Бернс — місто, штат Теннессі
 Бернс — місто, штат Вісконсин
 Бернс — місто, штат Вайомінг

Див. також 
 Бернз